Az İnönü név többféle jelentésben is szerepelhet:
 İnönü, török családnév

Földrajzi helyek
 İnönü, város Eskişehir tartományban
Hajók
A török haditengerészet hajói:
 TCG 1. İnönü (S330)
 TCG 2. İnönü (S331)
 TCG 3. İnönü (S332)
Díjak
 İnönü-díj, tudományos-kulturális állami elismerés Törökországban